Grobelno je ime več naselij v Sloveniji:

Grobelno, Šentjur
Grobelno, Šmarje pri Jelšah